El nombre de Astérope puede hacer referencia a distintos personajes la mitología griega:

 Una de las Pléyades, hijas de Atlante y de Pléyone, a quien se conoce también con el nombre de Estérope.

 Hija del dios-río Cebrén que fue amada por Ésaco, un hijo de Príamo.

 Esposa de Hipálcimo, con quien engendró a Peneléo, el jefe del contingente de tropas tebanas que acudió a la guerra de Troya.

 Dos estrellas pertenecientes al cúmulo de las Pléyades.